Riquewihr was een heerlijkheid in de Elzas.

De heerlijkheid Riquewihr (Duits: Reichenweiher) was in het bezit van de graven van Horbourg en deelt de geschiedenis van dat graafschap.

Riquewihr